

Astronomia 
 Loki – la maggiore delle paterae di Io
 Loki – centro eruttivo presente sulla superficie di Io

Cinema 
 Loki – personaggio interpretato da Tom Hiddleston nel franchise del Marvel Cinematic Universe

Crittografia 
 LOKI – famiglia di cifrari a blocchi

Fumetti 
 Loki – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Loki – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Loki – personaggio del manga Fairy Tail
 Loki – personaggio dell'anime DanMachi

Geografia 
 Loki – città della Germania

Mitologia 
 Loki – divinità della mitologia norrena

Televisione 
Loki – serie televisiva statunitense basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics

Videogiochi 
 Loki – videogioco Action RPG del 2007